Джордж Мавроталасси́тис (, ) — американский шеф-повар и ресторатор с греческими корнями. Известен как один из создателей современной гавайской кухни в начале 1990-х годов.

Биография 
Родился в Провансе (Франция) в семье грека и итальянки. С 1985 года живёт в США.

В 1988 году переехал в штат Гавайи, стал шеф-поваром ресторана «La Mer» в гостинице «Halekulani» в Гонолулу. В 1995—1998 годах был шеф-поваром ресторана гостиницы «Four Seasons» на острове Мауи. В 1998 году открыл свой ресторан в Гонолулу, назвав его первой частью собственной фамилии «Chef Mavro». В апреле 2007 года, также в Гонолулу, открыл семейный ресторан «Cassis» французской и гавайской кухонь.

Джордж также создал линию органического кофе сорта кона.

Признание и награды 
В 2000 году имя Мавроталасситиса появилось в статье с иллюстрацией на обложке ноябрьского выпуска журнала «Wine Spectator» как одного из шести элитных шеф-поваров.

В октябре 2002 года журнал «Gourmet» назвал ресторан Мавроталасситиса одним из «лучших ресторанов Америки», единственный на Гавайях.

В 2003 году Фонд Джеймса Бёрда вручил Мавроталасситису награду «Best Chef: Northwest/Hawaii». «Chef Mavro» был единственным рестораном в Гавайи, попавшим в список лучших новых ресторанов Америки по версии журнала «Esquire».

Одно из блюд ресторана «Chef Mavro» — маласадас (португальские пончики) с маракуйей. Мавроталасситис пытался убрать его из меню несколько раз, но всегда возвращал по многочисленным просьбам.

Примечания

Ссылки 
 Chef Mavro

Рестораторы США

Повара США